Новониколаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Новониколаевское сельское поселение — входит в Калининский район

Республика Крым 
 Новониколаевское сельское поселение — входит в Ленинский район

Саратовская область
 Новониколаевское сельское поселение — входит в Балаковский район

Томская область
 Новониколаевское сельское поселение — входит в Асиновский район